Iraiensi – abitanti di Iraí de Minas
Iraiensi – abitanti di Iraí